Deux personnes sont nommées Michael Neander :
 Michael Neander (1529-1581) un professeur de médecine de l'Université d'Iéna.
 Michael Neander (1525-1595) un philologue allemand.